Haus zur Goldenen Waage oder Haus zur Güldenen Waage steht für

 Haus zur Goldenen Waage (Aachen), ein mittelalterliches Haus in der Altstadt von Aachen
 Haus zur Goldenen Waage (Frankfurt am Main), ein mittelalterliches Haus in der Altstadt von Frankfurt
 Zur goldenen Waage (Quedlinburg), ein ehemaliges Gebäude in Quedlinburg